Paranoia, achtervolgingswaan, een overmatige achterdocht
Zie ook de bijbehorende doorverwijspagina.
In de muziek
Paranoid (album van Black Sabbath), een album van Black Sabbath
Paranoid (nummer van Black Sabbath), een single van het bovenstaande album
Paranoid (Jonas Brothers), een nummer van de Jonas Brothers
Paranoid (Kanye West), een nummer van Kanye West
Paranoid (Alana Grace), een nummer van Alana Grace
Paranoid (Grand Funk Railroad), een nummer van Grand Funk Railroad
Paranoid (band), een Duitse band
In andere media
Paranoid (thriller) , een film met Jessica Alba
Paranoid (horror) (ook bekend als Frightmare), een film geregisseerd door Ash Smith
Paranoid (miniserie), Britse miniserie uit 2016 
Paranoid: A Chant, een gedicht van Stephen King